Rival kan syfta på:

 Hotel Rival – ett hotell vid Mariatorget i Stockholm
 Rival (biograf) – en teater i en före detta biograf i Hotel Rival i Stockholm
 Rival (skivbolag) – ett svenskt skivbolag
Konkurrent (se även antagonist (narratologi))